Песня «Смятение»:

 «Смятение» — песня Давида Тухманова на стихи Анны Ахматовой (1976).
 «Смятение» () — песня британской группы New Order (1983).